Антонович (, , , , ) — белорусская, украинская, сербская, хорватская и польская фамилия; образована от имени Антон.

Известные носители

А 
 Антонович, Александр Трифонович (1877—1937) — русский военачальник, генерал-майор, участник Белого движения в Сибири.
 Антонович, Афиноген Яковлевич (1848—1917) — русский экономист, статистик и педагог.

Б 
 Антонович, Болеслав Григорьевич (1867—?) — русский военный деятель, полковник.

В 
 Антонович, Валерий Павлович (род. 1940) — советский и украинский учёный-химик, преподаватель.
 Антонович, Владимир Бонифатьевич (1834—1908) — российский и украинский историк, археолог и этнограф, один из основателей украинской историографии.

Д 
 Антонович, Даниил Исидорович (настоящая фамилия Антонович-Будько; 1889—1975) — украинский советский актёр и театральный педагог.
 Антонович, Дмитрий Владимирович (1877—1945) — российский и украинский общественно-политический, государственный и культурный деятель, историк искусства.

Е 
 Антонович, Евгения Александровна (род. 1924) — советский врач-гигиенист, доктор медицинских наук.
 Антонович, Екатерина Михайловна (1884—1975) — украинский живописец.
 Антонович, Емельян Николаевич (1916—2008) — украинский юрист, меценат и общественный деятель.

И 
 
 Антонович, Изабелла (род. 1942) — польская гребчиха-байдарочница.
 Антонович, Иосиф Аркадьевич (1931—2012) — государственный деятель Белорусской ССР.

М 
 Антонович, Максим Алексеевич (1835—1918) — русский литературный критик, публицист и философ.
 Антонович, Марко Дмитриевич (1916—2005) — историк, публицист и общественно-политический деятель.
 Антонович, Мирослав Иванович (1917—2006) — украинский и нидерландский певец, дирижёр и музыковед.
 Антонович, Михаил Дмитриевич (1910—1955) — украинский историк, коллаборант.

Н 
 Антонович, Николай Владимирович (1875—?) — русский военачальник, полковник, участник Первой мировой войны.

О 
 Антонович, Олег Васильевич (род. 1949) — лётчик-испытатель, полковник, Герой Российской Федерации.

П 
 Антонович, Павел Данилович (1760—1831) — русский писатель, переводчик, масон, статский советник.
 Антонович, Платон Александрович (1811—1883) — русский военный деятель, генерал-лейтенант, одесский градоначальник.

Р 
 Антонович, Роман Николаевич (1909—1987) — журналист, писатель и предприниматель.

С 
 Антонович, Славомир Валерьянович (1955—2020) — советский и белорусский государственный и общественный деятель, писатель, журналист.

Т 
 Антонович, Татьяна Михайловна (1915—2001) — советский, украинский и американский нефролог, меценат и общественная деятельница.

Ю 
 Антонович, Юрий Валерьянович (род. 1967) — советский и белорусский футболист и тренер.

Двойные фамилии 
 Антонович-Мельник, Екатерина Николаевна (1859—1942) — археолог, историк и переводчик.
 Аверко-Антонович, Ирина Юрьевна (1960—2006) — советская и российская учёная-химик.
 Аверко-Антонович, Людмила Александровна (род. 1936) — советская и российская учёная-химик.

См. также 
 
 Антоновичи-Страховские

Примечания